Европейский фонд свободного программного обеспечения, ЕФСПО () — некоммерческая организация, основанная в Германии 10 марта 2001 года с целью содействия развитию свободного ПО и операционных систем на основе GNU (например: Linux). Фонд является независимым европейским аналогом Фонда свободного программного обеспечения (FSF) и играет роль «точки соприкосновения» различных организаций свободного ПО в Европе.

Главная цель ЕФСПО — всесторонняя поддержка свободного ПО и в особенности проекта GNU в Европе. Для этого Фонд представляет консалтинговые услуги политикам, юристам и журналистам, чтобы обеспечить политическое, юридическое и социальное будущее свободного программного обеспечения.

ЕФСПО исходит из того, что доступ к программному обеспечению и контроль над ним определяют сферу возможностей в современном цифровом обществе. Поэтому свобода использования, копирования, изменения и распространения программного обеспечения, как говорится в сформулированном Ричардом Столлманом «Определении свободного ПО» («The Free Software Definition»), является необходимым условием для равного участия людей в общественной жизни в век информации.

См. также 
 Фонд свободного программного обеспечения
 Индийский фонд свободного программного обеспечения
 Латиноамериканский фонд свободного программного обеспечения
 Европейский комитет по интероперабельности

Ссылки 
 Сайт ЕФСПО 

Фонд свободного программного обеспечения
Награждённые медалью Теодора Хойса